Dormidóntovka (possiólok), localitat del territori de Khabàrovsk, a Rússia
 Dormidóntovka (poble), localitat del territori de Khabàrovsk, a Rússia